Jordan Stewart (Birmingham, 3 de maio de 1982) é um futebolista profissional inglês, lateral e defensor canhoto, milita no San José Earthquakes.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Watford F.C.
Futebolistas do Sheffield United F.C.
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas do Phoenix Rising FC
Futebolistas do Millwall F.C.